Dennery (kwartier), kwartier van Saint Lucia
 Dennery (plaats), hoofdplaats van dit kwartier